Глубо́кое () — город в Белоруссии, административный центр Глубокского района Витебской области.

Население — 18 921 человек (на 1 января 2016 года).

География 
Находится в 162 км от Минска и 187 км от Витебска. На территории города расположены пять озёр. Одно из них — озеро Глубокое, ныне Кагальное, дало имя городу.

История 
Впервые упоминается в 1414 году как торговое местечко в Великом княжестве Литовском.

Географическое положение города — на Старой Смоленской дороге, между Вильной и Полоцком, позволяло быть «мостом» для Западной и Восточной Европы. Административная граница Полоцкого и Виленского воеводств проходила через Глубокое по реке Берёзовка.

Северо-восточной частью владел Юзеф Корсак. Его владения входили в состав Полоцкого воеводства. В 1639 году они, по завещанию Корсака, перешли во владение монашескому ордену босых кармелитов. Другой частью, которая входила в состав Виленского воеводства, владели Зеновичи.

Основное занятие жителей — торговля. Имелись налаженные торговые связи с Ригой, Кёнигсбергом, Вильной и Варшавой.

Архитектурная доминанта площади — 7-этажное здание Дома Советов с зубчатыми стенами, напоминающими старинный замок. Первоначальный замок Зеновичей-Радзивиллов XVI—XVIII вв. был уничтожен во время Северной войны.

В 1793 году, после 2-го раздела Речи Посполитой, Глубокое вошло в состав Российской империи.

Глубокое относилось к Дисненскому уезду Виленской губернии. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в конце XIX века писал о населённом пункте:
Глубокое — местечко Дисненского уезда Виленской губернии, при озере Глубоком. Жителей 7292; православная церковь, костел, 6 еврейских молитвенных домов и синагога; городское училище. Базары еженедельно, 2 ярмарки, кирпичный завод.

В 1920 году в результате советско-польской войны западнобелорусские территории вместе с Глубоким оказались в составе Польши. После польского похода РККА в сентябре 1939 года произошло воссоединение белорусских земель, и Глубокое вошло в состав Белорусской ССР.

15 января 1940 года Глубокое обрело статус города и стало административным центром Глубокского района.

Официальные символы Глубокого 
Герб Глубокого — изображение в серебряном поле испанского щита голубой стены с тремя зубцами, на которой находятся две перекрещенные серебряные сабли с золотыми рукоятями и три золотые монеты. Утвержден Указом Президента Республики Беларусь  от 20 января 2006.

Природа и экология 
Дендросад Глубокского опытного лесхоза расположен в 1,5 км от города. Заложен в 1967 году лесоинженером В. Ломако. Собрано около  растений всех континентов, и сейчас в Белоруссии уступает только Минскому Ботаническому саду. Рядом — загон для дальневосточных пятнистых оленей, где их можно наблюдать в природных условиях.

Население 

В 2017 году в Глубоком родилось 215 и умер 191 человек. Коэффициент рождаемости — 11,3 на 1000 человек (средний показатель по району — 10,6, по Витебской области — 9,6, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 10 на 1000 человек (средний показатель по району — 18, по Витебской области — 14,4, по Республике Беларусь — 12,6).

Экономика 
 «Глубокский мясокомбинат». В 2007 году отмечен премиями Правительства Республики Беларусь и Витебского облисполкома за качество продукции, указом главы государства за достижение наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития занесен на Республиканскую доску Почета.
 ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат». Отмечен премией правительства Республики Беларусь за 2007 год в области качества.
 РУСПП «Глубокский комбикормовый завод».
 Филиал «Глубокский хлебозавод» РУПП «Витебскхлебпром».
 ГЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» — экспорт элитных семян хвойных деревьев: ели и сосны.

Транспорт 
Глубокое имеет хорошее транспортное сообщение с другими городами Белоруссии. Через город проходят автодороги  (Логойск — Глубокое — Браслав),  (Полоцк — граница Литвы),  (Глубокое — Поставы — Лынтупы). Осуществляется регулярное автобусное сообщение с Миорами, Браславом, Шарковщиной, Поставами, Полоцком, Витебском, Минском и Ригой.
Курсируют пассажирские поезда на Минск, Витебск и Поставы, пригородное сообщение с Крулевщизной, Поставами, Лынтупами.

В советское время в Глубоком работал аэродром с грунтовым покрытием, в котором совершали промежуточную посадку Ан-2, выполнявшие местные авиаперевозки в Витебской области. Так в 1963 году на Ан-2 выполнялся рейс Минск—Докшицы—Глубокое—Ушачи—Витебск. Аэродром располагался на северной окраине и был закрыт в середине 1980-х годов. В настоящее время о нём напоминает находящийся на том же месте VOR/DME-маяк.

Культура 
 Музеи
 Музей авиаконструктора П. О. Сухого в городской средней школе № 1 имени П. О. Сухого
 Государственное учреждение культуры «Глубокский историко-этнографический музей» 
 Дом ремёсел

Образование 
 Глубокская детская художественная школа имени Язепа Дроздовича
 Средняя школа № 1 имени П. О. Сухого
 Средняя школа № 2
 Районная гимназия
 Профессиональный лицей
 Районная школа искусств

СМИ 
 Газета «Веснік Глыбоччыны»

Достопримечательности 
 

 Кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1639—1654). Главная святыня собора — икона Богородицы Достойно есть (подарок афонских иноков)
 Монастырь кармелитов (XVII—XIX вв.)
 Римско-католическая церковь Св. Троицы (1628)
 Березвечский базилианский монастырь (1638), в настоящее время в монастыре расположена исправительная колония № 13 (особого режима).
 Усадьба Витгенштейнов (конец XIX — начало XX вв., сохранились конюшня, хозпостройка — переделаны под школу)
 Римско-католическая часовня св. Ильи (конец XVIII в.) — расположена на кладбище «Коптёвка».
 Мельница (1911)
 Кладбище польских солдат (1920-е)
 Могила Ф. Мюнхгаузена (1878) — расположена на кладбище «Коптёвка».
 Мемориальная колонна в честь Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 г. (конец XVIII в.) — расположена на кладбище «Коптёвка».
 8 памятников в городе и его окрестностях: посвящены Великой Отечественной войне. Крупнейший (мемориальный комплекс Борок) — посвящён памяти 27 тыс. советских и итальянских военнопленных — жертв фашистского концлагеря в Березвечье.
 Дендрологический сад Глубокского лесхоза.

Исторические центры 
Соединяются между собой улицей Ленина, бывшей Замковой.
 Площадь 17 сентября — бывшая Кафедральная площадь, бывшие владения полоцких бояр Корсаков
 На территории в XX в. имелись православная церковь, католический костёл, еврейская синагога и молитвенный дом баптистов, а также татарская мечеть.
 Рядом с костёлом жил и работал польский писатель Тадеуш Доленга-Мостович (автор романа «Знахарь», по которому снят одноимённый фильм).
 Здесь рисовал свои картины Я. Дроздович, ставил спектакли родоначальник белорусского театра И. Буйницкий.
 В 1895 году в учительском доме при церковной школе родился авиаконструктор Павел Осипович Сухой.
 Центральная площадь (Базарная) — владения Зеновичей, позднее Радзивиллов.
 Современный административный и экономический центр города. До неё была Базарная площадь, сформировавшаяся в XV веке при дворе магнатов Зеновичей. Она сохранила в общих чертах планировку XV—XVI вв.

Известные уроженцы и жители

Уроженцы 
 Николай Максимович Минский, настоящая фамилия Виленкин (1855—1937) — белорусский поэт и религиозный мыслитель.
 Павел Осипович Сухой (1895—1975) — инженер-авиаконструктор, руководитель авиационных конструкторских бюро, где под его руководством создан ряд известных поршневых винтомоторных и реактивных самолетов гражданского и военного назначения.

Жители 
 Тадеуш Доленга-Мостович (1898—1939) — польский писатель, журналист, редактор и сценарист. Его детство прошло в родительском доме в Глубоком. Воспоминания об этом времени легли в основу ряда произведений писателя.

Города-побратимы 
  Виляны, Латвия
  Кирьят-Бялик, Израиль
 Уварово

См. также 
 Гетто в Глубоком
 Города Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 «Глубокое: память о еврейском местечке». Центр «Сэфер», Институт славяноведения Российской академии наук, Москва, 2017 ISBN 978-5-7576-0365-0
 Достопримечательности Глубокого на TUT.BY
 В. Скрабатун. Канец габрэйскага Глыбокага 
 
 В. Н. Едидович, Г. Гольдман. Глубокое
  // Телеканал Беларусь 24. 15 июля 2019.
 Глубокое на немецкой кинохронике времён ВОВ.  (Material Nr 3247

  

 
Районные центры Витебской области
Населённые пункты Глубокского района
Города Витебской области